Коптев-Дворников:
 Коптев-Дворников, Владимир Евгеньевич (род. 1971) — российский общественный и политический деятель.
 Коптев-Дворников, Владимир Сергеевич (1903—1970) — советский геолог, профессор.

См. также 
 Дворников
 Коптев